Der Lexus RC ist ein Pkw-Modell des japanischen Automobilherstellers Lexus.

Modellgeschichte 
Das Coupé wird seit 2014 produziert und seit Januar 2015 in Deutschland verkauft. Es handelt sich um einen 2+2-Sitzer mit Hinterradantrieb, der an der Front den markentypischen Diabolo-Kühlergrill trägt.

Spitzenmodell der Baureihe ist der Lexus RC F mit einem 351 kW (477 PS) starken Fünfliter-V8-Ottomotor, der auch im Lexus IS-F eingebaut ist. Von der Fachpresse wird der RC F als Sportcoupé der alten Schule gelobt, gleichzeitig jedoch aufgrund des vergleichsweise hohen Gewichts kritisiert. Weitere Antriebsoptionen sind ein Vierzylinder-Turbomotor, ein Vierzylinder-Hybrid und ein nur in den USA und Russland erhältlicher 3,5 Liter-V6. In Deutschland werden nur der turbobetriebene "RC 200t", der Hybrid "RC 300h" und der "RC F" verkauft, der Basispreis für den "RC 300h" liegt bei 48.400 Euro. Alle Motoren treiben die Hinterräder über ein Automatikgetriebe an.

Auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2018 präsentierte Lexus eine überarbeitete Version des RC.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2014 und 2021 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 452 Lexus RC neu zugelassen worden. Für 2022 wies das Kraftfahrt-Bundesamt keine modellspezifischen Zulassungszahlen für das Coupé mehr aus. Unter „Lexus - Sonstige“ wurden 10 Fahrzeuge genannt.

Rennsport

Super GT 
Der Lexus RC fuhr von 2014 bis 2016 in der japanischen Super-GT-Serie als Basisfahrzeug. Die dort eingesetzten Fahrzeuge sind technisch eng verwandt mit DTM-Rennwagen und verwenden unter anderem das gleiche CFK-Monocoque. Davon abweichend wird in der Super GT-Serie ein Vierzylinder-Turbomotor mit etwa 500ps eingesetzt. In der Saison 2017 wird Lexus jedoch mit einem neuen Rennwagen auf Basis der Lexus LC starten.

GT3 
Auch in der Gruppe GT3 wird der Lexus RC verwendet und ist dort das erste Kundensportfahrzeug von Lexus. Der Lexus RC F GT3 ist wesentlich näher am Serienfahrzeug als sein Pendant in der Super GT. Wie in der Serie wird ein V8-Saugmotor verbaut, allerdings mit mehr Hubraum und Leistung.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

RC
Coupé
Hybridelektroautomodell